Achterklap kan naar meerdere dingen verwijzen:

een ander woord voor roddel
een onderdeel van Telebende, een teletekstrubriek voor kinderen, opgezet door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). 

Vlaamse youtuber